Argente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Argente (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Argente (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar